Cartlidge ist der Familienname folgender Personen: 

 Katrin Cartlidge (1961–2002), britische Schauspielerin
 William P. Cartlidge (1942–2021), englischer Film- und Fernsehproduzent

Siehe auch:
 Cartledge